Тинтори () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1948) — американская писательница.
 Тинтори, Лилиан (род. 1978) — бывшая венесуэльская телеведущая каналов RCTV и Televen.
  — американский сценарист и режиссёр.